Одрадівська сільська рада — Харківська область, Первомайський район
 Одрадівська сільська рада — Херсонська область, Новотроїцький район